Gaetano Gebbia (1957), allenatore di pallacanestro italiano
Gianni Gebbia (1961), sassofonista italiano
Giovanni Gebbia (1956), cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Joe Gebbia (1981), uomo d'affari statunitense
Megan Gebbia (1973), cestista e capo-allenatore di pallacanestro statunitense
Michele Gebbia (1854-1929), matematico italiano